«This Is My Life» puede referirse a:

Música

Álbumes 
 This Is My Life (n/d), álbum de Carly Simon.
 This Is My Life (1968), álbum de Shirley Bassey.
 This Is My Life (n/d), álbum de Joe Dolan.

Canciones 
 This Is My Life (2010), canción de Anna Bergendahl.
 This Is My Life (2008), canción de Edward Maya.
 This Is My Life (2008), canción de Eurobandið.
 This Is My Life (1986), canción de Eartha Kitt.